Der Helipuerto de Ceuta ist ein Verkehrshubschrauberlandeplatz und die einzige Linienverkehrseinrichtung, die die spanische autonome Stadt Ceuta in Nordafrika bedient.

Diese Einrichtung ist die schnellste Verbindungsmöglichkeit nach Ceuta, da durch sie Passagiere in rund 30 Minuten vom Flughafen Málaga aus nach Ceuta fliegen können. 2021 hatte der Heliport 64.759 Passagiere bei 6.566 Flugbewegungen abzufertigen.

Lage und Verkehrsanbindung 
Der Heliport liegt im Hafen von Ceuta zwischen dem Fracht-Dock und dem Fischereihafen im Norden der Stadt. Er wird durch Busse in den öffentlichen Personennahverkehr eingebunden, die Route 1 fährt ihn regelmäßig an.

Geschichte 
Seit dem 9. Januar 2004 ist es möglich, vom Flughafen Málaga nach Ceuta mit einem Helikopter zu fliegen. Dieser Heliport ist der erste in Spanien, der von Aena gebaut und betrieben wurde, um die sichere Erreichbarkeit eines autonomen Gebietes zu gewährleisten.

Infrastruktur 
Der Heliport besteht aus einem Helipad, einem einstöckigen Terminal, einem Kraftwerk und einer Feuerwehrzentrale.

Fluggesellschaften und Ziele 
Der Heliport wird von Hélity mit dem Algeciras und Málaga verbunden.

Verkehrszahlen

Weblinks 
 Offizielle Website des Flughafens (englisch, französisch, spanisch)
 Offizielle Website des Betreibers (englisch, spanisch)
 El helipuerto de Ceuta obtiene la certificación europea de calidad auf 20minutos.es  (spanisch)
 Heliport chart, Plano de Helipuerto Ceuta

Einzelnachweise 

Ceuta
Ceuta
Ceuta
Erbaut in den 2000er Jahren